Сен-Филибер () — название ряда объектов, названных в честь монаха-бенедиктинца Святого Филиберта:

Поселения 

 Сен-Филибер — муниципалитет в Канаде, провинция Квебек
 Сен-Филибер — коммуна во Франции, департамент Кот-д’Ор
 Сен-Филибер — коммуна во Франции, департамент Морбиан

Другое 

 «Сен-Филибер» — французский пассажирский пароход, затонувший 15 июля 1931 года во время шторма в Бискайском заливе